{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |
{| cellspacing=2 cellpadding=3 align=center
|-
| colspan=3 align=left bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | Кубок мира по фристайлу 2020/2021 года 
|-
| width=200 style=font-size:80% |
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Мужчины
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Женщины
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Общий зачёт
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Акробатика
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Максим Буров
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Лора Пил
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Биг-эйр
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Бирк Рууд
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Джулия Танно
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Могул
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Мэтт Грэм
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Перрин Лаффон
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Ски-кросс
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Рис Хауден
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Фанни Смит
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Слоупстайл
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Андри Рагеттли
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Тесс Ледё
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Хафпайп
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Аарон Бланк
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Рейчел Каркер
|-
| rowspan=2 bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
|-
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | <<<2019/2020
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 
| align=right bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 2021/2022>>>
|}
|}

 Результаты соревнований 

 Мужчины Акробатика

Биг-эйрСки-кросс

Биг-эйрСки-кросс

'''Слоупстайл

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 21.11.2020
|  Штубай
| Слоупстайл
|  Тесс Ледё
|  Юханне Килли
|  Гу Айлин
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 16.01.2021
|  Зайзер-Альм
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 05.02.2021
|  Маммот-Маунтин
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2021
| bgcolor=#FFFFFF |  Аспен
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | 2
| align=center | 20.03.2021
|  Аспен
| Слоупстайл
|  Тесс Ледё
|  Кристи Мюир
|  Анастасия Таталина
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 21.03.2021
|  Фон-Ромё
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 3
| align=center | 27.03.2021
|  Сильваплана
| Слоупстайл
|  Тесс Ледё
|  Зара Хёффлин
|  Матильд Гремо
| align=center | 
|}Хафпайп

Смешанные команды 

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 17.01.2021
|  Ярославль
| Акробатика
|  Россия 1 <div style="line-height:1.1em; margin-left:28px">Анастасия ПрытковаМаксим БуровПавел Кротов</div>
|  Швейцария <div style="line-height:1.1em; margin-left:24px">Кароль БуварПирмин ВернерНоэ Рот</div>
|  США <div style="line-height:1.1em; margin-left:28px">Эшли КолдуэллЭрик ЛугрэнДжастин Шонефелд</div>
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 28.02.2021
|  Бакуриани
| Ски-кросс
|  Швейцария 1 <div style="line-height:1.1em; margin-left:24px">Йонас ЛенхеррФанни Смит</div>
|  Канада 2 <div style="line-height:1.1em; margin-left:28px">Кристофер ДельбоскоКортни Хоффос</div>
|  Швеция 1 <div style="line-height:1.1em; margin-left:28px">Давид МубергСандра Неслунд</div>
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 07.03.2021
|  Чжаланьтунь
| Акробатика
| colspan=3 align=center | ''соревнования не проводились
| align=center | —
|}

 Порядок начисления очков 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021
Кубок мира по фристайлу